Kanton Duinkerke-1
 Kanton Duinkerke-2
 Kanton Duinkerke-Oost, voormalig kanton van het arrondissement Duinkerke
 Kanton Duinkerke-West, voormalig kanton van het arrondissement Duinkerke
 Kanton Groot-Sinten, voormalig kanton van het arrondissement Duinkerke